Джума́ () — город, административный центр Пастдаргомского района Самаркандской области Узбекистана.

История 
С 1933 по 1937 годы носил название Икрамово. Статус города присвоен в 1973 году (до этого с 1934 года Джума была посёлком городского типа).

География 
В городе расположена одноимённая железнодорожная станции (узел линий на Самарканд, Карши и Навои).

Население

Промышленность 
В городе размещены предприятия лёгкой промышленности.

Ссылки 

Населённые пункты Пастдаргомского района
Города Самаркандской области